Стшижув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшижувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 20 655 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бонарувка
 Бжежанка
 Добжехув
 Гбиска
 Глиник-Хажевски
 Глиник-Заборовски
 Годова
 Гродзиско
 Лентовня
 Тропе
 Высока-Стшижовска
 Завадка
 Жарнова
 Жызнув
 Стшижув

Соседние гмины 
 Гмина Чудец
 Гмина Корчина
 Гмина Небылец
 Гмина Велёполе-Скшиньске
 Гмина Виснёва
 Гмина Вояшувка

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства